Саратан (Іспанія) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.
 Саратан (Республіка Алтай) — село Улаганського району, Республіка Алтай Росії.